А́ а́ (А з акутом) - літера кириличного алфавіту, яка часто використовується в східнослов’янських мовах.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_with_acute_(Cyrillic)